Pernambuco – stato brasiliano situato nella regione del Nordest
 Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos) – calciatore brasiliano di ruolo attaccante
 Pernambuco (Caesalpinia echinata) – albero della famiglia delle Fabaceae, nativo della Foresta atlantica in Brasile